Bohdan Arct – pilot myśliwski i pisarz
 Marian Arct – nauczyciel i żołnierz AK
 Michał Arct – księgarz i wydawca
 Michał Arct (junior) – księgarz i pisarz
 Stanisław Arct – księgarz i wydawca
 Maria Arct-Golczewska, córka Michała Arcta, popularyzatorka przyrody